Pioneer steht für:
 Pioneer (Film), norwegischer Thriller aus dem Jahr 2013
 Pioneer (Computerspiel), Computerspiel von 2006
 Pioneer (Raumsonden-Programm), Serie von 19 Raumsonden der NASA
 Pioneer (Schiff, 1877), erstes Fischereidampfschiff mit Schraubenantrieb
 AAI RQ-2 Pioneer, unbemannte Aufklärungsdrohne
 Scottish Aviation Pioneer, britisches einmotoriges Mehrzweckflugzeug
 The Pioneer One, Schiff des Unternehmens Media Pioneer
 Typ Pioneer, Frachtschiffstyp

US-amerikanische Automarken:
 Pioneer (Automarke, 1896)
 Pioneer (Automarke, 1914)
 Pioneer (Automarke, 1959)

U-Boote:
 Pioneer (U-Boot, 1862), erstes U-Boot von Horace Lawson Hunley
 Pioneer II, zweites U-Boot von Horace Lawson Hunley, siehe American Diver

Unternehmen:
 Media Pioneer, deutsches Online-Medienunternehmen
 Pioneer (Agrarunternehmen), US-amerikanisches Saatgutunternehmen
 Pioneer (Elektronikunternehmen), japanisches Elektronikunternehmen
 Pioneer Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1907–1912)
 Pioneer Investments, italienische Fondsgesellschaft

geographische Objekte:
 Pioneer Crossing, Gebirgspass im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Pioneer Heights, Anhöhen im Ellsworthland, Antarktika
 Pioneer Tarn, kleiner See auf der Insel Heard im südlichen Indischen Ozean

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pioneer (Alabama)
 Pioneer (Arizona)
 Pioneer (Florida)
 Pioneer (Illinois)
 Pioneer (Indiana)
 Pioneer (Iowa)
 Pioneer (Kalifornien)
 Pioneer (Louisiana)
 Pioneer (Michigan)
 Pioneer (Missouri)
 Pioneer (Ohio)
 Pioneer (Oregon)
 Pioneer (Pennsylvania)
 Pioneer (Tennessee), im Campbell County
 Pioneer (Texas)
 Pioneer (Utah)
 Pioneer (Washington)
 Pioneer Acres (Arizona)
 Pioneer Estates (Arizona)
 Pioneer Junction (Montana)
 Pioneer Mills (North Carolina)
 Pioneer Point (Kalifornien)
 Pioneer Rocks (West Virginia)
 Pioneer Town (Texas)

Siehe auch:
 Pioneer-Anomalie
 Pioneer Crew
 Pioneers
 Pionier